Il suo vero nome era Fanny Liane Wilhelmine Sophie Auguste Adrienne Gräfin zu Reventlow, conosciuta come "la contessa dello scandalo" o come "la contessa di Schwabing della bohème di Monaco". Autrice dei romanzi Herrn Dames Aufzeichnungen oder Begebenheiten aus einem merkwürdigen Stadtteil (1913) e Il complesso del denaro (1916).

Selezione delle opere tradotte 

di Marcel Prévost:
 Les Vierges fortes. Langen, Monaco di Baviera 1900.
 Lettres de femmes. Langen, Monaco di Baviera 1900.
 La Princesse d'Erminge. Langen, Monaco di Baviera 1905.
 La Confession d'un amant. Langen, München 1908.
 Lea. Langen, Monaco di Baviera 1909.
 Lettres à Françoise mariée. Langen, Monaco di Baviera 1909.

Voci correlate 
 Reventlow

Altri progetti

Collegamenti esterni